Клине

 Клине, Боштьян — словенский горнолыжник.
 Клине (ложе) — разновидность античной мебели.